Plemenitaš je lahko:

 Plemenitaš, priimek več znanih ljudi
 Plemenitaš, naselje na Hrvaškem